Правление:
 Управление государством (образ правления, форма государственного правления, бразды правления).
 в компаниях с устройством, предусматривающим его существование — коллегиальный орган, состоящий из профессиональных управляющих;
 в кооперативе — орган, состоящий из представителей членов кооператива;
 в некоторых государственных предприятиях — консультативный орган при его директоре;
 название некоторых административно-полицейских учреждений в царской России: губернское правление, волостное правление.
 устаревшая форма термина «».

См. также 
 государствовать

Примечания